De Gazet van Antwerpen Trofee 1992-1993 begon op 11 november in Niel en eindigde met de Krawatencross in Lille op 6 februari. De Trofee telde dit jaar 8 crossen. De eindwinst was voor de Belg Paul Herygers.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1992
Veldrijden in 1993